Соревнования по волейболу на X Панамериканских играх проходили с 12 по 23 августа 1987 года в Индианаполисе (США) с участием 6 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная США, у женщин — сборная Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Бразилия, Доминиканская Республика, Канада, Куба, США.

Женщины 
 Бразилия, Канада, Куба, Перу, США.

Система проведения турнира 
6 команд-участниц у мужчин и 5 у женщин на предварительном этапе провели однокруговые турниры. По их результатам по 4 лучшие команды вышли в полуфинал и по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап 

 12 августа: Куба — Канада 3:0 (15:4, 15:7, 15:7); Аргентина — Доминиканская Республика 3:0 (15:12, 15:6, 15:2); Бразилия — США 3:2 (12:15, 17:15, 15:9, 3:15, 15:8).
 13 августа: Бразилия — Канада 3:1 (4:15, 15:10, 15:6, 15:8); Куба — Аргентина 3:0 (15:7, 15:4, 15:10); США — Доминиканская Республика 3:0 (15:3, 15:6, 15:2).
 15 августа: Куба — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:10, 15:5); США — Канада 3:0 (15:7, 15:4, 15:0); Аргентина — Бразилия 3:1 (15:7, 3:15, 15:8, 15:12).
 17 августа: Куба — Бразилия 3:2 (15:2, 15:12, 11:15, 11:15, 15:13); США — Аргентина 3:0 (15:5, 15:8, 15:11); Канада — Доминиканская Республика 3:1 (15:9, 10:15, 19:17, 15:6).
 19 августа: Аргентина — Канада 3:0 (15:6, 15:9, 15:5); Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:6, 15:5, 15:6); США — Куба 3:1 (15:10, 10:15, 15:10, 15:6).

Плей-офф

Полуфинал 
21 августа
 США — Аргентина 3:2 (12:15, 13:15, 15:9, 15:6, 15:8)
 Куба — Бразилия 3:2 (14:16, 15:2, 15:6, 14:16, 15:8)

Матч за 3-е место 
23 августа
 Бразилия — Аргентина 3:1 (14:16, 16:14, 15:11, 15:6)

Финал 
23 августа
 США — Куба 3:2 (15:12, 15:7, 15:17, 10:15, 15:7)

Женщины

Предварительный этап 

 13 августа: Куба — Бразилия 3:0 (15:6, 15:7, 15:7); США — Канада 3:1 (11:15, 15:12, 15:11, 15:8).
 14 августа: Куба — Канада 3:0 (15:7, 15:10, 15:10); Перу — Бразилия 3:1 (15:5, 12:15, 15:12, 15:6).
 15 августа: Перу — Канада 3:0 (15:4, 15:6, 15:11); Куба — США 3:0 (15:8, 15:8, 15:6).
 16 августа: Бразилия — Канада 3:0 (15:7, 15:4, 15:12); Перу — США 3:1 (12:15, 15:5, 15:10, 15:5).
 18 августа: Куба — Перу 3:1 (15:10, 11:15, 15:7, 15:3); Бразилия — США 3:1 (15:9, 15:11, 8:15, 15:8).

Плей-офф

Полуфинал 
20 августа
 Перу — Бразилия 3:0 (15:9, 15:10, 15:11)
 Куба — США 3:0 (15:9, 15:11, 15:6)

Матч за 3-е место 
22 августа
 США — Бразилия 3:1 (15:11, 16:18, 15:5, 15:9)

Финал 
22 августа
 Куба — Перу 3:0 (15:5, 15:4, 15:8)

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
Панамериканские игры 1987
1987 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в США